Masketsi désigne plusieurs toponymes de la MRC de Mékinac, de la région administrative de la Mauricie, province de Québec, au Canada:

 Lac-Masketsi (Territoire non organisé),
 Lac Masketsi, principal lac du "Lac-Masketsi" (Territoire non organisé),
 Barrage du lac Masketsi, Lac-Masketsi (Territoire non organisé),
 Petit lac Masketsi, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse),
 Barrage du Petit-Lac-Masketsi, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse),
 Hameau Lac-Masketsi, Lac-Masketsi (Territoire non organisé).